Санта Сокоро има више значења:

 Санта Сокоро, Ел Кујо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Сокоро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику